HMS Temeraire può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Temeraire (1798) – vascello di seconda classe della Classe Neptune
HMS Temeraire (1876) – nave corazzata della Royal Navy unica della sua classe
HMS Temeraire (1907) – nave da battaglia della Classe Bellerophon